Куску́с (, ) — пшеничная крупа, которая служит основой для одноимённого блюда магрибского или берберского происхождения.

Исторически кускус готовили из проса. В наше время наиболее распространён кускус из манной крупы, получаемой из твёрдой пшеницы. Внешне напоминает круглый рис, диаметр крупинок — 1—2 мм.

Распространение 
Кускус, известный по письменным источникам с XIII века, — один из основных продуктов питания в Магрибе: в Алжире, Тунисе, Ливии и на севере Марокко. Менее распространён в других частях Африки, во Франции, в сицилийской провинции Трапани (фрегола), в Израиле и некоторых регионах Ближнего Востока.

После репатриации евреев из стран Магриба в 1940-х и 1950-х гг. в Израиле получил распространение аналог кускуса — «птитим» (), который отличается крупным размером зёрен (наподобие ризони).

Кускус как крупа 
Крупа кускус производится из более мелкой манной крупы, гораздо реже — из других злаков. Манная крупа сбрызгивается водой, затем из полученной массы формируются крупинки, которые потом обсыпаются сухой манкой или мукой, после чего просеиваются. Слишком маленькие крупинки, проходящие через сито, снова обсыпаются манкой и т. д.

Традиционно кускус готовили женщины, но, поскольку приготовление кускуса — очень трудоёмкий процесс, теперь производство кускуса механизировано.

Кускус как блюдо 
Блюдо, именуемое «кускус», традиционно готовится на пару́ и подаётся вместе с тушёным мясом и (или) тушёными овощами. Классический вариант — приправить готовый кускус соком лимона и украсить листьями свежей мяты. Распространённые разновидности:
 Кускус с мясом (преимущественно бараниной и ягнятиной) распространён вдали от средиземноморского берега.
 В прибрежных областях Магриба и на острове Джерба готовят кускус с рыбой и морепродуктами.
 Встречается кускус с приправами, например, с куркумой (в этом случае крупа получает жёлтый цвет).
 Распространён вегетарианский кускус с овощами. Сладкий кускус с виноградом, сухофруктами, орехами называется месфуф.

Полуготовый кускус 
В продаже есть также пакетированная крупа — пропаренный и высушенный кускус. Для приготовления полуфабрикат достаточно залить кипятком на 5 минут и плотно накрыть крышкой. Быстрота приготовления выгодно отличает такой кускус от рисовых и макаронных изделий.

Схожие блюда 

 Булгур
 Тархоня
 Фрегула

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Манная крупа
Средиземноморская кухня
Марокканская кухня
Алжирская кухня
Тунисская кухня
Сирийская кухня
Ливийская кухня
Арабская кухня
Израильская кухня